Palo (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte
 Palo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Huesca
 Palo (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Palo (Gällivare), een plaats in de Zweedse gemeente Gällivare
 Palo (Estland), een plaats in de Estlandse gemeente Setomaa